Miharu bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Miharu (Fukushima)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Miharu (Han)
 der Vorname Miharu